Бибер (от  — бобёр):
 Бибер, касторин — плотная шерстяная ткань с двойным утком, идущая преимущественно на покрышку верхнего платья.

Фамилия 
 Бибер, Аполлон Александрович (1872—1914) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Бибер, Генрих Игнац Франц фон (1644—1704) — австрийский композитор и скрипач родом из Богемии.
 Бибер, Джастин (род. 1994) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 Бибер, Евгения Эдуардовна (1891—1974) — балерина, педагог, Заслуженная артистка РСФСР (1940).
 Бибер, Ирвинг (1909—1991) — американский психоаналитик.
 Бибер, Мартин (1900—1974) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта.
 Бибер, Маттиас (род. 1986) — швейцарский хоккеист.
 Бибер, Хейли (род. 1996) — американская супермодель и телеведущая супруга Джастина Бибера.
 Бибер, Эмилия (1810—1884) — одна из первых профессиональных фотографов в Германии своего времени.

Гидроним 
 Бибер — приток Дуная.
 Бибер — приток Кинцига.
 Бибер — приток Лана.
 Бибер — приток Мёне.
 Бибер — приток Рейна.
 Бибер — приток Родау.
 Бибер — приток Хауне.

Топоним 
 Бибер (Biber) — местечко Кассельской области, в пруcской провинции Гессен-Нассау, сейчас германская земля Гессен, на реке Бибер.

Другое 
 Подводные лодки типа «Бибер»
 Бабер